Łysa – ostaniec skalny w grupie Łysych skał na Wyżynie Olkuskiej
 Łysa – ostaniec skalny na Wyżynie Olkuskiej
 Łysa – ostaniec skalny w miejscowości Łutowiec(w Grupie Łysej) na Wyżynie Częstochowskiej
 Łysa – szczyt w Gorganach
 Łysa – szczyt w Górach Sokolich
 Łysa – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podhajeckim